Соревнования в санном спорте среди женщин на одноместных санях на зимних Олимпийских играх 2014 года прошли 10 и 11 февраля. В соревнованиях приняли участие 31 спортсменка из 16 стран. Местом проведения заездов стала санно-бобслейная трасса Санки.

Олимпийской чемпионкой стала представительница Германии Натали Гайзенбергер, опередившая свою соотечественницу олимпийскую чемпионку Ванкувера Татьяну Хюфнер. Бронзовым призёром стала американка Эрин Хэмлин.

Медалисты

Расписание 
Время МСК (UTC+4).

Соревнование

Ссылки 
 Результаты соревнований на официальном сайте зимних Олимпийских игр 2014 года